USS Alloway je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Alloway (1918) 
 USS Alloway (YT-170)

Alloway